V soubojích 14. ročníku druhé nejvyšší fotbalové soutěže – Divize 1942/43 – se utkalo 52 mužstev ve čtyřech skupinách každý s každým dvoukolově na podzim 1942 a na jaře 1943. Středočeská divize a Moravskoslezská divize měly po 14 účastnících, Divize českého venkova měla v obou skupinách po 12 účastnících.

Vítězové jednotlivých skupin – SK Viktoria Žižkov, SK Viktoria Plzeň, SK Polaban Nymburk a SK Slezská Ostrava – postoupili do Národní ligy, která se rozšíříla ze dvanácti (1942/43) na čtrnáct účastníků (1943/44).

Středočeská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže)

Divize českého venkova

Západ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Východ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Mistrovství českého venkova 
SK Viktoria Plzeň – SK Polaban Nymburk 3:3 a 2:1

Moravskoslezská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže)

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 
 Polední list (05.07.1943): Poslední kolo divise, digitalniknihovna.cz 

Česká národní fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 1942
Fotbal v Česku v roce 1943